Серге́й Фоми́н:
 Фомин, Сергей Александрович (род. 1950) — советский футболист.
 Фомин, Сергей Васильевич (1917—1975) — советский математик и педагог.
 
 Фомин, Сергей Никифорович (1740—после 1800) — русский генерал-майор, комендант Динабургской крепости.
 Фомин, Сергей Николаевич (1908—1967) — советский оператор документального кино.
 Фомин, Сергей Семёнович (1915—1989) — майор Советской Армии, Герой Советского Союза.